Åkerö kan syfta på:

 Åkerö slott – ett slott i Bettna socken, Flens kommun
 Åkerö (äpple) – äpplesort
 Åkerö, Leksands kommun – by i Leksands kommun
 Åkerö, Norrtälje kommun – småort i Norrtälje kommun

Se även
 Nils Bielke (1644-1716) – en svensk friherre, senare greve af Åkerö